Scenens Børn er en stumfilm fra 1920 instrueret af Fritz Magnussen efter manuskript af Bertel Krause og Fritz Magnussen.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

Film fra Danmark (administrationskategori)
Film instrueret af Fritz Magnussen
Stumfilm fra Danmark
Danske film fra 1920